NGC 4318 (другие обозначения — UGC 7446, ARAK 359, MCG 2-32-15, VCC 575, ZWG 42.59, ZWG 70.33, PGC 40122) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

4318
Дева (созвездие)